Homophilie steht für:
 Homophilie (Biologie), die Bindung gleicher Zelladhäsionsmoleküle
 Homosexualität
 Soziale Homophilie

Siehe auch:
 Homogamie
 Homophilenbewegung